Naturschutzgebiet Bilstein steht für folgende Naturschutzgebiete:

 Naturschutzgebiet Bilstein (Brilon), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Bilstein (Ennepetal), Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Bilstein-Klippen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Ohmberg / Bilstein, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Bilstein bei Bad Wildungen bei den Bilsteinklippen (Reitzenhagen), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Naturschutzgebiet Bilstein im Höllental, im östlichen Meißnervorland, Werra-Meißner-Kreis, Hessen